Дэвид Уайт: Уайт, Дэвид (1862—1935) — американский геолог.
 Уайт, Дэвид (1916—1990) — американский актёр.
 Уайт, Дэвид (род. 1976) — английский футболист.
  (1933—2013) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Уайт, Дэвид (1934—2017) — американский гребец.
  (род. 1953) — американский исследователь йоги.
 Уайт, Дэвид Эндрю Рой (род. 1970) — американский киноактёр, режиссёр, продюсер и сценарист.